Задруга може да буде:

 Задруга, сеоска заједница добара, која је била присутна међу многим словенским племенима, а највише међу Јужним Словенима;
 , село у општини Кубрат, Бугарска
 Задруга (ријалити-шоу), ријалити-шоу у Србији који је приказиван на РТВ Пинк чије је емитовање почело 6. септембра 2017.